Plaatsen in Bulgarije
Prjaporets (Kardzjali), een dorp in gemeente Tsjernootsjene, oblast Kardzjali
Prjaporets (Stara Zagora), een dorp in gemeente Stara Zagora, oblast Stara Zagora